Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 29 listopada – 6 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

W sztafetach mieszanych cztero i dwuosobowych zwyciężyła reprezentacja Norwegii. W biegu indywidualnym triumfował Norweg Ole Einar Bjørndalen, a wśród kobiet Woszka Dorothea Wierer. W rozgrywanych dwa dni później sprintach zwyciężyli Francuz Martin Fourcade oraz Czeska Gabriela Soukalová, a w ostatniej konkurencji - biegach pościgowych - zwyciężyli Fourcade oraz Kaisa Mäkäräinen.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Klasyfikacje po zawodach w Östersund

Bibliografia 
 

Östersund
2015 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund